Grupp A i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2022 (Uefa) var en av tio grupper i Uefas kvaltävlingar till Världsmästerskapet i fotboll 2022 i Qatar. Värdlandet Qatar var med i gruppen, men resultaten räknades inte med i kvalet, Qatar spelade även sina hemmamatcher i Europa.

Tabell

Matcher

Matchdag 1

Matchdag 2

Matchdag 3

Matchdag 4

Matchdag 5

Matchdag 6

Matchdag 7

Matchdag 8

Matchdag 9

Matchdag 10

Målskyttar
Det gjordes 59 mål på 20 matcher, vilket gav ett snitt på 2,95 mål per match.

8 mål
 Aleksandar Mitrović

6 mål
 Cristiano Ronaldo

5 mål
 Gerson Rodrigues

4 mål

 Emin Mahmudov
 Diogo Jota
 Dušan Vlahović

3 mål
 Callum Robinson

2 mål

 João Palhinha
 Shane Duffy
 Chiedozie Ogbene
 Dušan Tadić

1 mål

 Azer Salahli
 Mica Pinto
 Olivier Thill
 Sébastien Thill
 Bruno Fernandes
 Renato Sanches
 André Silva
 Bernardo Silva
 Alan Browne
 James Collins
 John Egan
 Filip Kostić
 Nikola Milenković
 Sergej Milinković-Savić

1 självmål

 Maksim Medvedev (mot Portugal)
 Maxime Chanot (mot Serbien)
 Nikola Milenković (mot Irland)

Källor
 Uefa.com

Referenser

A